Bell Challenge 2007 — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в канадском городе Квебек и являющегося частью тура WTA в рамках серии турниров 3-й категории.

В 2007 году турнир прошёл с 29 октября по 4 ноября. Соревнование продолжало осеннюю серию зальных турниров, подготовительную к Итоговому чемпионату.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Марион Бартоли
 в парном разряде —  Лора Гренвилл и  Карли Галликсон

Общая информация 
Первой ракеткой одиночного турнира стала Николь Вайдишова (№ 14 в мире на тот момент); впрочем 18-летняя чешка не смогла доиграть и свой первый матч, снявшись после двух сетов из-за болей в правом запястье. В её отсутствие сильнее прочих оказалась обладательница специального приглашения в основную сетку: 31-летняя Линдсей Дэвенпорт, по ходу соревнования переигравшая трёх сеянных соперниц, включая финальную победу над Юлией Вакуленко.

Посев парного соревнования возглавила команда с участием тогдашней 28-й ракетки мира Мейлен Ту; однако её тандем вместе с Верой Звонарёвой задержался в сетке лишь на пару матчей. В их отсутствии титул достался несеянной команде Ракель Копс-Джонс / Кристина Фузано, по пути к общей победе справившихся с двум сеянными коллективами, а в финале переигравший пару Стефани Дюбуа / Рената Ворачова. Выход Дюбуа в финал парного соревнования стал первым случаем в истории квебекского турнира, когда в матчах подобного уровня принимала участие представительница Канады.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Линдсей Дэвенпорт обыграла  Юлию Вакуленко со счётом 6-4, 6-1.
 Дэвенпорт выигрывает 1-й титул в сезоне и 53-й за карьеру в туре ассоциации.
 Вакуленко впервые в карьере дошла до финала соревнования в рамках тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Кристина Фузано /  Ракель Копс-Джонс обыграли  Стефани Дюбуа /  Ренату Ворачову со счётом 6-2, 7-6(6).
 Фузано выигрывает свой дебютный финал в туре ассоциации.
 Копс-Джонс выигрывает свой дебютный финал в туре ассоциации.

См. также 

 Bell Challenge
 WTA Тур 2007 года
 Серия турниров 3-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Октябрь 2007 года
Ноябрь 2007 года
2007